

Geografia 
 Dan – breve fiume della Normandia (Francia)
 Dan – città biblica, identificata con il sito archeologico di Tel Dan, in Israele
 Dan – arrondissement del Benin nel dipartimento di Zou

Sigle 
 Divers Alert Network – rete internazionale delle centrali d'allarme e di soccorso per subacquea

Codici 
 DAN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Danville (Stati Uniti)
 dan – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua danese

Film
 Dan – film del 1914 regia di George Irving e John H. Pratt
 Dan – cortometraggio del 1995 diretto da Jonathan Nymann

Persone 
 Dan – capostipite biblico della tribù di Dan
 Andrei Dan – giocatore di calcio a 5 ed ex calciatore rumeno
 Aurora Dan – ex schermitrice rumena
 Carmen Dan – politica e funzionaria rumena
 Joseph Dan – teologo, filosofo e accademico ungherese naturalizzato israeliano
 Vilmos Dán – calciatore ungherese
 Vittorio Dan Segre – diplomatico, scrittore e giornalista israeliano di origine italiana
 Yu Dan – tiratrice a segno cinese

Personaggi 
 Dan – re leggendario danese nominato in molti testi medievali scandinavi
 Dan – personaggio del manga e anime Naruto
 Dan – personaggio della serie di videogiochi Street Fighter
 Dan – personaggio della serie letteraria Le 39 chiavi
 Desperate Dan – personaggio del fumetto The Dandy
 Dan, socialdemocratico russo

Sport 
 Dan – livello di pratica delle arti marziali

Altro 
 Dan (tribù)
 Dan – popolo africano stanziato tra Mali e Golfo di Guinea
 Dan – figura teatrale cinese, ossia uomini che svolgevano ruoli femminili interpretando donne guerriero la cui caratteristica principale era l'uso della voce in falsetto, abili nel canto, nelle acrobazie e nei combattimenti.
 Dan – rivista slovena, pubblicata a Trieste
 Dan – diminutivo di Daniel (Daniele)
 Lingua dan (ISO 639-3 daf)
 daN – simbolo del decanewton
 DAN – protocollo DAN (Defeat Authism Now) – dieta terapeutica per l'autismo, della cui validità e efficacia si discute molto
 Dan – principe ereditario dello stato di Yan